Miejscowości w USA:
 Lampasas – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lampasas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lampasas (ang. Lampasas County) – w stanie Teksas